

Топоним 
 Бака — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан;
 Бака — небольшой город в Мексике, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Бака — округ в США, штат Колорадо.
 Бака — река в России, протекает в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Бака — посёлок в России, в Кувандыкском районе Оренбургской области.
  — исторический район Иерусалима.
 Де-Бака — округ в США, штат Нью-Мексико.
 Бака-Джат — арабский город в Хайфском округе Израиля.

Персоналии 
 Бака, Альберто Мартинес — аргентинский политик (es).
 Бака, Гильермо — генерал, участник Мексиканской революции (es).
 Бака, Джимми Сантьяго — американский поэт и писатель (en).
 Бака, Джон Филипп — специалист армии США, герой Вьетнамской войны.
 Бака, Луис — мексиканский оперный композитор XIX века (es).
 Бака, Максим (род. 1983) — французский футболист, защитник клуба «Лорьян».
 Бака, Мирослав (род. 1963) — польский актёр театра, кино и телевидения.
 Бака, Рафаэль (род. 1989) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Крус Асуль».
 Бака, Сюзана — перуанская певица (en).
 Бака, Эльфего (1865—1945) — стрелок, страж закона, юрист и политик «последних дней» Дикого Запада.
 Бака, Эсекиэль — американский политик, губернатор штата Нью-Мексико (en).
 Бака, Юзеф — польский священник-иезуит, миссионер, поэт позднего барокко.

Прочее 
 Бака — распространённое в японском языке ругательство.
 Бака — жаргонное название японского самолета-снаряда Yokosuka MXY7 Ohka.
 Бака — этническая группа пигмеев в Экваториальной Африке.
 Бака — пигмейский язык, относится к языкам сере-мба убангийской группы
 Бака — язык группы бонго-банга центральносуданской семьи нило-сахарских языков